División de Honor steht für: 

 División de Honor (Badminton), Spielklasse der spanischen Mannschaftsmeisterschaft im Badminton
 División de Honor (Schach), Spielklasse der spanischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach
 División de Honor de Fútbol Sala, spanische Futsalliga
 División de Honor de Rugby, spanische Rugby-Union-Liga
 Division de Honor Masculina - A, spanische Hockeyliga
 División de Honor femenina de balonmano, auch Liga Guerreras Iberdrola, erste spanische Frauen-Handballliga
 División de Honor Plata de Balonmano, zweite spanische Männer-Handballliga